Cònsol (administració), magistrat municipal que exercia, compartint-lo amb els altres membres del col·legi consular, el poder executiu, polític i judicial, financer i militar
 cònsol (diplomàcia), representant d'un estat en una ciutat estrangera per protegir els interessos de les persones i de l'estat que el designa
 Cònsol romà, màxima magistratura ordinària de la República Romana encarregada de la direcció dels exèrcits
 cònsol (França), màxim càrrec executiu durant el Consolat Francès durant la Primera República Francesa
 Cònsol de Llevant, representant i governador occidental a l'Imperi Otomà, Constantinoble i altres llocs
 Cònsol (Andorra), càrrec electe del Principat d'Andorra que presideix un govern comunal